Серге́й Попо́в:
 
 
 Попов, Сергей Анатольевич (род. 1960) — российский политический деятель, банкир.
 Попов, Сергей Андреевич (1926—1993) — Герой Социалистического Труда.
 
 Попов, Сергей Валентинович (род. 1959) — учёный-кардиолог.
 Попов, Сергей Васильевич (1926—1978) — первый секретарь Брянского обкома КПСС.
 
 Попов, Сергей Витальевич (род. 1953) — русский поэт, советский и российский учёный, изобретатель.
 
 Попов, Сергей Евгеньевич (род. 1950) — советский и российский рок-музыкант.
 Попов, Сергей Константинович (1930—1995) — советский легкоатлет.
 Попов, Сергей Леонидович (в монашестве Иоанн; род. 1960) — епископ РПЦ, митрополит Белгородский и Старооскольский.
 
 
 Попов, Сергей Платонович (1872—1946) — геолог, профессор, открыватель митридатита и керченита.
 Попов, Сергей Сергеевич (род. 1959) — русский рок-музыкант, гитарист.
 Попов, Сергей Яковлевич (род. 1953) — российский биолог, писатель.